Глен Хэ́нлон (; 20 февраля 1957, Канада) — бывший канадский хоккеист, главный тренер национальной сборной Швейцарии по хоккею. Выступал за клубы НХЛ «Ванкувер Кэнакс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз», а также клубы Центральной хоккейной лиги, АХЛ и ИХЛ.

После окончания карьеры игрока работал главным тренером клуба АХЛ «Портленд Пайретс», ассистентом главного тренера в клубах НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2003—2007 годах занимал должность главного тренера «Кэпиталз», сезон 2008—2009 годов провел на посту главного тренера финского клуба «Йокерит».

Тренировал сборную Беларуси по хоккею на чемпионатах мира 2005, 2006 и 2009 годов. На чемпионате мира 2006 года в Латвии белорусская сборная заняла лучшее в своей истории 6-е место, а Глен Хэнлон стал человеком года в Беларуси в области спорта по версии газеты «Прессбол».

Сезон 2009—2010 годов Хэнлон начал на посту главного тренера команды КХЛ «Динамо» (Минск), однако 20 октября был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 2 ноября канадский специалист по собственному желанию оставил пост главного тренера сборной Беларуси.

21 декабря 2009 года назначен скаутом «Ванкувер Кэннакс», где проработал до 27 марта 2010 года.

27 марта 2010 года — 19 мая 2011 года — главный тренер сборной Словакии.

14 июня 2013 года подписал контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Контракт вступил в силу 1 июля 2013 года и рассчитан по формуле 2+1 (контракт подписан на два года, а при выполнении обязательств может быть пролонгирован на тех же условиях ещё на один год).

25 мая 2014 года из интервью белорусской газете Прессбол стало известно, что Хэнлон «покидает белорусский хоккей». Причиной, по его словам, стали семейные обстоятельства. Так это или нет покажет время, так как во время чемпионата мира в одной из швейцарских газет проскакивала информация, что Хэнлон после чемпионата мира сменит на посту главного тренера сборной Шона Симпсона.

Интересные факты 
Именно в ворота Глена Хэнлона забросил свою первую шайбу в НХЛ Уэйн Гретцки.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Тренеры ХК «Йокерит»
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Тренеры «Вашингтон Кэпиталз»